Nemzeti labdarúgókupák
Németország labdarúgása
Labdarúgással kapcsolatos listák